Niemcy: 
 Barnstedt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg

Osoby:
 Imke Barnstedt – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Barnstädt